Адам Левін (1979) — американський співак, актор, вокаліст і гітарист попрок гурту Maroon 5.
 Аттіла Левін (1976) — шведський професійний боксер, призер чемпіонату Європи.
 Левін Борис Наумович — український та російський письменник.
 Левін Вадим Олександрович (нар. 1933, Харків) — дитячий поет, педагог, кандидат психологічних наук (1984).
 Левін Василь Миколайович — радянський, український кінорежисер, сценарист, художник.
 Левін Володимир Леонідович — прославився своєю участю у спробі заволодіння шахрайським шляхом 10,7 млн доларів США.
 Левін Володимир Павлович — азербайджанський футболіст.
 Карл Левін (нар. 1934) — американський політик, сенатор США від штату Мічиган
 Левін Костянтин Владиславович (1970—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левін Максим
 Левін (Москаленко) Олексій (1977) — український злочинець, херсонський кримінальний авторитет, один з основних підозюваних у скоєнні вбивства волонтерки та громадської діячки Катерини Гандзюк.
 Курт Цадек Левін (1890—1947) — нім. і ам. психолог. В 1926—1933 — професор Берлінського університету.
 Ноа Левін — режисер, нині навчається в Тель-Авівському університеті.
 Левін Леонід Анатолійович — радянський і американський математик, фахівець в області теорії обчислювальної складності. Професор інформатики в Бостонському університеті.
 Левін Рувим Якович (1898—1937) — радянський державний діяч.
 Самюель Альберт Левін (1891—1966) — відомий американський кардіолог.
 Фелікс Левін (нар. 1958, Львів) — німецький, до того український шахіст, гросмейстер (2008), шаховий тренер.
 Левін Юхим Самуїлович — український і російський кінознавець, кандидат мистецтвознавства (1971).
 Левін Яків Аркадійович — піаніст, композитор.
 Левіна Хана Миронівна (1900—1969) — єврейська письменниця, казкарка, поетеса. Писала їдишем.
 Левіна Ольга Вадимівна (*1961) — українська радянська шашистка.
 Волтер Левін (*1936) — нідерландський астрофізик.

Римляни 
 Гай Валерій Левін — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Марк Валерій Левін — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Публій Валерій Левін — політичний та військовий діяч Римської республіки.

 2076 Левін (2076 Levin) — астероїд головного поясу, відкритий 16 листопада 1974 року.
 Левін (мінерал) — мінерал, водний алюмосилікат кальцію групи цеолітів.
 Симптом Левіна — характерне притискання кулака до грудини для опису болю

Населені пункти та їхні частини
 Левін — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Левін — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Левін — частина села Косіно в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства

 Левін-Бжеський — місто в південно-західній Польщі, на річці Ниса-Клодзька, на Шльонській низовині.

Див. також 
 Лівін (значення)

Примітки 

Єврейські прізвища